HFT est un sigle qui peut désigner :
 High-frequency trading (en français, transactions à haute fréquence), l'exécution à grande vitesse de transactions financières faites par des algorithmes informatiques ;
 Hubert-Félix Thiéfaine, un auteur-compositeur-interprète français ;
 HFT, en photographie, un type d'objectif photographique ;
 HFT (où HFT signifie human friendly transmission), une boîte de vitesses hydromécanique ;
 Hærens Flyvetjeneste, en danois, une composante aérienne militaire danoise, le service de vols de l'armée, de 1971 à 2003 (et depuis placée sous la responsabilité de la Force aérienne en tant que l'escadron 724).